

Patronyme 

 David Schnegg (1998-), footballeur autrichien ;
 Gaston Schnegg (1866-1953), sculpteur et peintre français ;
 Lucien Schnegg (1864-1909), sculpteur français ;
 Lucienne Schnegg (1925-2015), exploitante suisse de salle de cinéma ;
 Pierre Alain Schnegg (1962-), personnalité politique bernoise.